Санкт-Марайн-бай-Грац
 Санкт-Марайн-бай-Книттельфельд
 Санкт-Марайн-бай-Ноймаркт
 Санкт-Марайн-им-Мюрцталь
 Санкт-Марайн-Файстриц